Абрахам (Abraham) — мужское имя, немецкая или английская фамилия, а также топоним. В старых источниках передавалась как Абрагам.

Известные носители:
 Абрахам Вормсский (ок. 1362—1458) — родившийся в Германии еврейский маг и каббалист, автор сочинения в четырёх книгах по практической магии.
 Абрахам — нефизические сущности (коллективное сознание), источник знаний медиума Эстер Хикс.

Фамилия 
 Абрахам, Артур (род. 1980) — армянский боксёр.
 Абрахам, Аттила (род. 1967) — венгерский гребец-байдарочник.
 Абрахам, Владислав (1860—1941) — польский историк.
 Абрахам, Вольфганг (1942—2013) — германский футболист.
 Абрахам, Генри (1921—2020) — американский исследователь судебной системы и конституционного права.
 Абрахам, Гэри (1959) — британский пловец.
 Абрахам, Давид (род. 1986) — аргентинский футболист, защитник клуба «Айнтрахт» из Франкфурта.
 Абрахам, Джей — американский бизнесмен, консультант, маркетолог.
 Абрахам, Джеральд (1904—1988) — английский музыковед.
 Абрахам, Джон (род. 1972) — индийский актёр.
 Абрахам, Ларс Ульрих (1922—2003) — немецкий музыковед и музыкальный педагог.
 Абрахам, Нед (род. 1961) — ассоциированный профессор хирургии медицинского факультета Университета Нового Южного Уэльса, хирург общего профиля и колоректальный хирург, клинический академик и офицер запаса австралийской армии в отставке.
 Абрахам, Пал (1892—1960) — венгерский композитор.
 Абрахам, Паулос (род. 2002) — шведский футболист.
 Абрахам, Роман (1891—1976) — польский военный деятель, бригадный генерал (1938).
 Абрахам, Спенсер (род. 1952) — американский политик.
 Абрахам, Карл (1877—1925) — венгерский психоаналитик.
 Абрахам, Макс (1875—1922) — немецкий физик-теоретик.
 Абрахам, Ф. Мюррей (род. 1939) — американский актёр.
 Абрахам, Фил — американский кинооператор и телережиссёр.
 Абрахам, Энди (род. 1964) — английский певец.
 Абрахам, Эрар (1940—2022) — военный и государственный деятель Гаити, временный президент страны в марте 1990 года.
 Абрахам, Эрих (1895—1971) — немецкий офицер, генерал пехоты.

Топоним 
 Абрахам — коммуна на западе Словакии, в районе Галанта.

См. также 
 Абрам